Волощу́к — українське прізвище.

Походження 

 від назви місцевості в Румунії — Волощини. В козацьку добу волохами називали також найманих вояків з Молдови;
 похідне від  — італієць;
 від назви села Волощина в Тернопільській області;
 від «вола» — тяглового бика. Так називали працьовиту, сильну людину.

Люди з прізвищем Волощук 
 Волощук Борис Іванович (1936) — радянський футбольний тренер.
 Волощук Вадим Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волощук Володимир Михайлович (*2 квітня 1938) — український геофізик, метеоролог, доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Волощук Катерина Богданівна (* 1959) — доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.
 Волощук Костянтин Микитович (6 квітня 1916 — 24 квітня 1945) — Герой Радянського Союзу.
 Волощук Микола Іванович (8 вересня 1921 — 4 липня 1978) — український художник, поет.
 Волощук Мирослав Михайлович (* 1979) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Волощук Михайло Володимирович (1980—2014) — підполковник Збройних сил України, боєць Добровольчого корпусу «Правого Сектору».
 Волощук Михайло Юрійович (1934-2017) — народний депутат України Верховної Ради України 1-го скликання.
 Волощук Михайло (1936) — український поет, художник, композитор.
 Волощук Назар Олександрович (30 грудня 1971, Рівне) — бандурист і співак (тенор).
 Волощук Олександр Миколайович (1972) — український журналіст, письменник, мандрівник.
 Волощук Осип (1889—1970) — поручник УГА, нагороджений Хрестом УГА та Воєнним Хрестом, доктор права.
 Волощук Стефанія Михайлівна (1928—1985) — українська радянська майстриня художньої кераміки.
 Волощук Юрій Іванович (1941—2019) — український науковець у галузі радіолокаційних досліджень метеорів, доктор технічних наук, професор.
 Волощук Ярослав Іванович (1926—2005) — український самбіст, заслужений тренер УРСР та СРСР.
 Степанков (Волощук) Костянтин Петрович (3 червня 1928-22 липня 2004) — український актор.

 Волощуки — родина українських народних гончарів XIX—XX століття.

Примітки 

Прізвища на -ук